Periș, commune de Roumanie
Periš, village de Serbie

Enrique Peris de Vargas
Lizardo Peris de Vargas
Nova Peris 
Ratko Peris
Vicente Peris